Хро́ника го́рода Ау́гсбурга ( или ) — название нескольких средневековых рукописных хроник на немецком языке. Может означать:
 Хроника города Аугсбурга от 1368 до 1406 годов — хроника 1406 года.
 Хроника города Аугсбурга от основания до 1469 года — хроника 1469 года.